Рого́жников — русская фамилия. Известные носители:
 Рогожников, Андрей Михайлович (1904—1986) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Рогожников, Василий Иванович (1843—?) — участник среднеазиатских походов 1873, 1875—1876 годов.
 Рогожников, Константин Витальевич (род. 1961) — заслуженный тренер России (пауэрлифтинг).
 Рогожников, Михаил Владимирович (род. 1962) — российский журналист и общественный деятель.
 Рогожников, Николай Алексеевич (1919—2001) — Герой Советского Союза.
 Рогожников, Федосий Васильевич (1913—1966) — Герой Советского Союза.

 Рогожникова, Галина Петровна (1919—1999) — советский хоровой дирижёр, Заслуженный деятель искусств РСФСР.